The Beating He Needed é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912 estrelado por Fred Mace, Mabel Normand e Ford Sterling. O filme foi produzido por Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco